Об аристократической фамилии см. герцоги Мединасели

Мединасе́ли () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Мединасели. Занимает площадь 205,37 км². Население 813 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 150 км.

В XIV-XIX веках селение принадлежало графскому, затем герцогскому роду Мединасели. Одной из главных достопримечательностей служит дворец герцогов Мединасели.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Medinaceli
 Festividad del Toro Júbilo
 Cómo llegar: vía Michelin

Муниципалитеты Сории